Гайд (округ, Північна Кароліна)
 Гайд (округ, Південна Дакота)